HMAS Canberra es el nombre utilizado por tres buques de la Real Armada Australina en honor a la ciudad de Canberra, la capital de Australia.

 , un crucero pesado de la clase County botado en 1927 y hundido en la batalla de la isla de Savo Island en 1942.
 , una fragata lanzamisiles de la clase Adelaide botada en 1978, dada de baja en 2005, y echada a pique como pecio para el buceo en 2009.
 , primer buque de la clase Camberra, en construcción en los astilleros de Navantia en Ferrol.

Nombres de buques de guerra de Australia